Carácter nacional puede referirse a:

El carácter nacional, entendido como estereotipo.
La Idiosincrasia de un pueblo o nación.
La personificación nacional.
Para el caso de España:
el carácter nacional español o Ser de España,
el estereotipo nacional español,
una de las denominaciones del concepto político español denominado Nacionalidad histórica en la Constitución española de 1978.
Los caracteres nacionales entendidos como caracteres tipográficos de uso restringido a una nación o a una lengua o grupo de lenguas provistas de alfabeto propio o que incluso compartiendo el alfabeto con otras, tienen algunos caracteres específicos:
caracteres latinos (alfabeto latino, extendido a la mayor parte de las lenguas del mundo);
dentro de las lenguas que lo usan, muchas tienen caracteres nacionales distintivos:
la ñ y los signos de abrir admiración e interrogación (¡, ¿) para el español;
la ç y la tilde invertida para el acento grave (`) del francés, portugués y catalán;
la ß del alemán;
las vocales especiales (ø, å) de las lenguas nórdicas;
Muchas lenguas amerindias utilizan caracteres distintivos en su transliteración al alfabeto latino:
 ã y las demás vocales con virgulilla del guaraní;
 ḻ y ṉ del idioma mapuche (mapundungun);
 vocales subrayadas y caracteres especiales del idioma mixteco;
 ā ē ī ō del idioma nahuatl;
Lo mismo ocurre con lenguas africanas:
ε ɲ ŋ ɔ Ɛ Ɲ Ŋ Ɔ del idioma bambara;
ŵ del chichewa;
ẹ ị ọ ụ ṅ del idioma igbo

caracteres griegos (alfabeto griego, propio de la lengua griega);
caracteres cirílicos (alfabeto cirílico, propio de muchas lenguas eslavas);
caracteres georgianos (mxedruli);
caracteres árabes (alfabeto árabe);
caracteres hebreos (alfabeto hebreo);
los caracteres propios de las lenguas de la India (Anexo:Lenguas nacionales de la India); de sus alfabetos derivan otros:
del mon derivan:
caracteres birmanos (idioma birmano);
del brahmí derivan: 
caracteres tibetanos (idioma tibetano);
caracteres camboyanos (idioma camboyano);
caracteres tailandeses (alfabeto tailandés);
caracteres laosianos (idioma lao);
caracteres chinos, de los que derivan:
caracteres coreanos (hangul);
caracteres japoneses;
Muchas lenguas africanas disponen de alfabetos propios:
En el Norte de África:
Tifinagh para lenguas bereberes;
alfabeto copto;
En el África subsahariana, de lenguas antiquísimas, existen algunos alfabetos de creación reciente (Alfabeto internacional de Niamey, Alfabeto N'Ko, Alfabeto vah).